Janošević ist der Familienname folgender Personen:

 Budimir Janošević (* 1989), serbischer Fußballspieler
 Dragoljub Janošević (1923–1993), jugoslawischer Schachspieler